Ла Мандарина има више значења:

 Ла Мандарина (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Мандарина (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику